Elitserien 1990/91 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1990/91, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1990/91, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1990/91